Philomelion (griechisch , lateinisch Philomelium) bezeichnet:

 eine antike Stadt in Phrygien, das heutige Akşehir in der Türkei, darauf zurückgehend
 Titularbistum Philomelium, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Schlacht bei Philomelion, Schlacht des Dritten Kreuzzuges 1190